Parcani ist der Name mehrerer Ortschaften 
 in der Republik Moldau:
 Parcani (Călărași), Dorf in der Gemeinde Răciula im Rajon Călărași
 Parcani (Șoldănești), Gemeinde im Rajon Șoldănești
 Parcani (Soroca), Gemeinde im Rajon Soroca
 in Serbien:
 Parcani (Sopot), Ort in der Gemeinde Sopot (Belgrad)
 in Transnistrien:
 Parcani (Transnistrien), Gemeinde im Rajon Slobozia

Siehe auch:
 Parkany